Jakob Ellemann-Jensen (1973_0, un homme politique danois, membre du parti Venstre ;
 Karen Ellemann (1969-), une femme politique danoise, membre du Parti libéral du Danemark ;
 Uffe Ellemann-Jensen (1941-2022), un homme politique danois.